Угольник может означать:
 Угольник — чертёжный инструмент для построения углов, обычно представляет собой прямоугольный треугольник с острыми углами 30° и 60° или по 45°;
 Угольник — инструмент для разметки и проверки взаимной перпендикулярности поверхностей деталей машин и строительных конструкций;
 Угольник — разновидность фитинга, короткое соединительное звено трубопроводов, служащие для изменения направления трубопровода.
 Угольник — стропило.

См. также 
 
 Угольников

Примечания